Захват заложников в Гуме — одна из террористических атак Исламского движения Восточного Туркестана, жертвами которой стали 8 человек.

Ход действий 
Группа из 15 молодых мужчин и их жён заблудилась в горных районах уезда Гума на пути к пакистанским лагерям джихадистов. 28 декабря 2011 года около 11 часов дня они похитили двух пастухов-уйгуров и заставили проводить их до границы с Пакистаном. Несколько рабочих сельскохозяйственного кооператива стали свидетелями этого похищения, они позвонили в полицию. На подходе к деревне Мукула, пять офицеров полиции вступили в переговоры с группой террористов об условиях освобождения пастухов. Поначалу представители группировки не стали спорить с полицией, однако когда сотрудник полиции коснулся одной из жён мужчин, боевик нанёс ему смертельное ранение ножом и порезал ещё одного полицейского. По словам местных жителей, оставшиеся в живых полицейские открыли огонь по террористам, убив семь из них и задержав четырёх. Оба пастуха остались невредимы.

Примечания 

Террористические акты 2011 года
Террористические акты исламистов
Террористические акты, совершённые в Китае
События 28 декабря
Декабрь 2011 года
2011 год в Китае
Убийства, совершённые в 2011 году
Исламское движение Восточного Туркестана